Millgrove ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Millgrove (Indiana)
 Millgrove (Michigan)
 Millgrove (New York)
 Millgrove Township, Indiana
 Hammel and Millgrove, Ohio
 West Millgrove, Ohio

in Australien:
 Millgrove (Victoria)

in Kanada:
 Millgrove (Ontario)